Прохоров:
 Прохоров Василь Іванович (1900-1943) — Герой Радянського Союзу.
 Прохоров Віталій Володимирович (* 1966) — колишній радянський хокеїст.
 Прохоров Едуард Дмитрович (* 1937) — український радіофізик.
 Прохоров Євген Петрович (1919-1969) — Герой Радянського Союзу.
 Прохоров Зинон Пилипович (1909—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Прохоров Іван Іванович (1926—1945) — Герой Радянського Союзу.
 Прохоров Костянтин Олександрович ( 1924) — український і російський живописець.
 Прохоров Микола Олександрович (1990—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Прохоров Микола Федорович (1925—2002) — Герой Радянського Союзу.
 Прохоров Олег Анатолійович — заступник начальника Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України, лавреат Державної премії України в галузі освіти
 Прохоров Олександр Васильович (1907—1940) — Герой Радянського Союзу.
 Прохоров Олександр Володимирович (1946-2005) — радянський футбольний воротар та футбольний тренер.
 Прохоров Олександр Михайлович (1916-2002) — двічі Герой Соціалістичної Праці.
 Прохоров Олексій Миколайович (1923-2002) — двічі Герой Радянського Союзу.
 Прохоров Петро Васильович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Прохоров Петро Васильович (1923-1985) — мордовський прозаїк.
 Прохоров Семен Маркович (1873-1948) — український живописець.
 Прохоров Станіслав Миколайович (1986—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Див. також
 Прохоров-Нікітін Іван Микитович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Прохорова

Примітки 

Російські прізвища